Aydemiroğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Onomastique 
Aydemiroğlu est un mot turc composé de aydemir (ay, « lune » et demir, « fer » : « clair comme la lune et fort comme le fer »), et du suffixe , mot turc qui signifie « fils de », accusatif de oğul, « fils ». Aydemiroğlu signifie donc « fils de celui qui est clair comme la lune et fort comme le fer ».

 est également un prénom masculin turc, un nom de famille turc et un toponyme turc.

Patronyme 
Aydemiroğlu est un patronyme turc.

Toponyme 

 , quartier du district de Ceyhan dans la province d'Adana en Turquie.

Voir aussi 
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique utilisé dans de très nombreux noms de famille turcs.

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc